Miejscowości w USA:
 Carlsbad – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Carlsbad – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Eddy
 Carlsbad – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Tom Green